«Better Now» () — песня американского хип-хоп-исполнителя Post Malone, изданная 5 июня 2018 года и вошедшая в альбом Beerbongs & Bentleys (2018).
Сингл стал четвёртым для Malone, достигшим top-10 в американском хит-параде Billboard Hot 100 (и шестым в десятке лучших Hot R&B/Hip-Hop Songs), и возглавил чарты Норвегии, Словакии, Швеции и Новой Зеландии; получил платиновую сертификацию в Австралии, Великобритании, Дании, Канаде, Норвегии, США и Швеции. Песня была номинирована на музыкальную премию Грэмми.

История 
Музыкальное видео вышло 5 октября 2018 года.

7 декабря 2018 года песня получила номинацию на премию Грэмми-2019 в категории Лучшее сольное поп-исполнение (но в итоге уступила «Joanne (Where Do You Think You’re Goin’?)» в исполнении Леди Гага).

Музыкальный клип 
Официальная премьера клипа на песню «Better Now» состоялась 5 октября 2018 года.

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 

 

Поп-песни
Синглы, возглавлявшие хит-парад Норвегии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швеции
Песни Post Malone
Песни, написанные Луи Беллом
Синглы, возглавлявшие UK R&B Singles Chart
Песни, написанные Post Malone
Песни, написанные Фрэнком Дюксом
Песни, спродюсированные Фрэнком Дюксом